Meet Me in St. Louis ist der Titel folgender Werke:

Filme:
 Meet Me in St. Louis, US-amerikanischer Film von Vincente Minnelli (1944)
 Meet Me in St. Louis (1959), US-amerikanischer Fernsehfilm von George Schaefer 
 Meet Me in St. Louis (1966), US-amerikanischer Fernsehfilm von Alan D. Courtney und Jeffrey Hayden 

Sonstiges:
 Meet Me in St. Louis (Musical), Musical von Hugh Martin und Ralph Blane (1989)